Az alábbi lista azokat a játékosokat tartalmazza, akik a legtöbb gólt szerezték a német labdarúgó-válogatottban 1908 óta, mióta a Német labdarúgó-szövetség tagja a FIFA-nak. A lista számításba veszi az 1949 és 1990 közötti éveket is, amikor Németország két részre szakadt, ekképpen a mindkét válogatottban szerzett találatokat is.

A statisztika 2011. május 29. szerinti. (a *-gal jelölt játékosok jelenleg is tagjai a válogatottnak)

Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák
Legto~bbgol
Sportrekordok